Яна Новотна і Лариса Савченко були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Джиджі Фернандес і Наталія Звєрєва з рахунком 2–6, 7–5, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина 
 Г Сукова
| RD1-score09-1=w/o
| RD1-score09-2= 
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Дж Дьюрі К Суїр
| RD1-score10-1= 
| RD1-score10-2= 
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= С Аппельманс С Фаріна
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Л Гільдемейстер А Темешварі
| RD1-score12-1=7| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Р Хіракі К По
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= П Параді-Мангон С Тестю
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= І Демонжо Е Рейнах
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= А Кетцер І Горрочатегі
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Дж Фернандес Н Звєрєва
| RD2-score01-1=w/o
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= М Ореманс К Віс
| RD2-score02-1= 
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= С Коллінз Р Вайт
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=0
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Джилл Гетерінгтон К Рінальді
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6'''
| RD2-seed05=3
| RD2-team05=

Нижня половина

Посилання 
 Volkswagen Cup 1993 Doubles Draw

Парний розряд
Тур WTA 1993